Имя «Бетти» может означать:
 английское имя  — сокращение от ,  и т. п. имён, содержащих «». Следующие личности и персонажи, известны в основном по имени «Бетти»:
 Бетти Блайт (1893—1972) — американская актриса немого кино.
 Бетти Компсон (1897—1974) — американская актриса немого кино.
 Бетти Гард (1905—1989) — американская актриса.
 Бетт Дейвис (1908—1989) — американская актриса.
 Бетти Филд (1913—1973) — американская актриса.
 Бетти Грейбл (1916—1973) — американская актриса.
 Бетти Уайт (род. 1922) — американская актриса.
 Бетти Джин Хаген (род. 1930) — канадская скрипачка.
 Бетти Баретт — протагонист мультсериала Атомная Бетти.
 Бетти Буп — персонаж рисованных мультфильмов.
 эстонское женское имя 
 Бетти Альвер (1906—1989) — эстонская поэтесса, прозаик, переводчик.

См. также 
 Бетти
 Бетти (фамилия) ()